Haram pode se referir a:

Geografia
Haram (Noruega) - comuna da Noruega

Islamismo
A língua árabe tem duas palavras separadas, ḥaram e ḥarām, derivadas da mesma triliteral raiz semita , e ambas as palavras podem significar "proibido" ou "sagrado", de um modo geral, ainda que cada uma delas desenvolveu significados especializados:

Haram (islã) - , termo que designa uma área ou região especialmente santa para a religião.
Haraam - , termo utilizado para designar tudo o que é contrário aos preceitos islâmicos (o oposto a halal).

Desambiguação